

Strade 
 A20 – autostrada italiana
 A20 – autostrada francese
 A20 – autostrada tedesca
 A20 – strada lituana (tangenziale di Ukmergė)

Codici 
 A20 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sögel
 A20 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A20 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili